Каркефу () — кантон во Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара. Входит в состав округа Нант.

История 
В результате реформы 2015 года состав кантона не изменился.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Каркефу (20 365 чел.)
 Мов-сюр-Луар (3 244 чел.)
 Сент-Люс-сюр-Луар (15 319 чел.)
 Туаре-сюр-Луар (10 482 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 37,8 % голосов против 20,7 % у Жана-Люка Меланшона и 13,8 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 75,8 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 34,5 %, Франсуа Фийон – 21,5 %, Жан-Люк Меланшон – 19,3 %, Марин Ле Пен – 9,9 %; 2 тур: Макрон – 83,3 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 32,7  %, Николя Саркози — 27,5 %, Марин Ле Пен — 9,8 %; 2 тур: Олланд — 55,1 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Атлантическая Луара представляют мэр коммуны Каркефу Вероник Дюбетье-Гренье (Véronique Dubettier-Grenier) и бывший мэр коммуны Туаре-сюр-Луар Серж Мунье (Serge Mounier) (оба — Разные правые).

Ссылки